Премия Фейнмана в области нанотехнологий — награда, присуждаемая Институтом Форсайта за значительные достижения в области нанотехнологий. Ежегодно присуждаются две премии в категориях экспериментальной и теоретической работы. Существует также отдельная награда за создание наноразмерной роботизированной руки и 8-битного сумматора.

Обзор 
Премия Фейнмана состоит из ежегодных премий в экспериментальных и теоретических категориях, а также разовых премий. Они присуждаются Институтом Форсайта, организацией по поддержке нанотехнологий. Премия названа в честь физика Ричарда Фейнмана, чей доклад 1959 года «Внизу много места», как считают адепты, возвестил начало эпохи нанотехнологий. 

Ежегодная премия Фейнмана в области нанотехнологий присуждается за новаторские работы в области нанотехнологий, направленные на создание атомарно точных продуктов с помощью систем молекулярных машин. Информация о номинантах поступает как от сотрудников Института Форсайта, так и от внешних академических и коммерческих организаций. Призеры отбираются ежегодно меняющимся советом бывших победителей и других ученых. Премия считается престижной,  и авторы одного из исследований находят ее достаточно репрезентативной для представления заметных исследований в области нанотехнологий. 

Отдельный гран-при Feynman Grand Prize — награда в размере 250 000 долл. США, которая будет вручена первым, кто создаст роботизированный манипулятор с наноразмерной структурой, способный к точному позиционированию, и наноразмерный 8-битный сумматор, соответствующий заданным спецификациям. Он предназначен для стимулирования исследований области молекулярных нанотехнологий.

История 
Премия Фейнмана была учреждена в рамках поддержки соучредителем Института Форсайта Эриком Дрекслером я молекулярного производства. Премия была впервые вручена в 1993 году. До 1997 года один приз вручался раз в два года. С 1997 года два приза вручаются каждый год в теоретической и экспериментальной номинациях. Присуждение этих премий на ранних этапах истории отрасли позволило повысить осведомленность о нанотехнологиях и повлиять на направление их развития.    

Гран-при был объявлен в 1995 году на Четвертой форсайт-конференции по молекулярным нанотехнологиям и был спонсирован Джеймсом фон Эром и Марком Арнольдом. В 2004 году основатель Фонда X-Prize Питер Диамандис был избран председателем комитета Гран-при Фейнмана.

Лауреаты

Единый приз

Экспериментальная категория

Теоретическая номинация

См. также 

 Kavli Prize in Nanoscience
 IEEE Pioneer Award in Nanotechnology
 ISNSCE Nanoscience Award
 UPenn NBIC Award for Research Excellence in Nanotechnology
 List of physics awards

Примечания

Внешние ссылки 

 

Научные награды
Награды, появившиеся в 1993 году
Нанотехнология